Azam est un patronyme français notamment porté par :
 Babar Azam (1994-), joueur de cricket pakistanais ;
 Édith Azam (1973-), écrivaine et poétesse française ;
 Eugène Azam (1822-1899), chirurgien et psychologue français ;
 Geneviève Azam (1953-), maître de conférences en économie, militante écologiste et militante altermondialiste ;
 Jacques Azam (1961-), dessinateur de bande dessinée français ;
 
 Olivier Azam (1971-), réalisateur de cinéma français (documentaires), acteur, directeur de la photographie, chef monteur ;
 Olivier Azam (1974-), joueur français de rugby à XV ;
 Patrick Azam (-), acteur français.

Patronyme français